La Libertad ist der Name folgender Orte:

in Ecuador:
 La Libertad (Carchi), eine Parroquia rural in der Provinz Carchi
 La Libertad (Ecuador), eine Stadt in Ecuador
 La Libertad (El Oro), eine Parroquia rural in der Provinz El Oro
 La Libertad (Quito), eine städtische Gemeinde der ecuadorianischen Hauptstadt Quito
 Kanton La Libertad, in Ecuador

in El Salvador:
 La Libertad (El Salvador), Ort in El Salvador
 Municipio La Libertad (El Salvador), Municipio in El Salvador 
 Departamento La Libertad, eine Verwaltungseinheit in El Salvador

in Guatemala:
 La Libertad (Petén), Stadt in Guatemala
 La Libertad (Huehuetenango), in Guatemala

in Honduras:
 Municipio La Libertad (Comayagua), eine Verwaltungseinheit in Honduras
 Municipio La Libertad (Francisco Morazán), eine Verwaltungseinheit in Honduras

in Mexiko:
 La Libertad (Campeche), Ort im Bundesstaat Campeche, Mexiko
 La Libertad (Berriozábal), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 La Libertad (Chenalhó), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 La Libertad (Huixtán), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 La Libertad (La Libertad), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 La Libertad (Suchiate), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 La Libertad (Guerrero), Ort im Bundesstaat Guerrero, Mexiko
 La Libertad (Nayarit), Ort im Bundesstaat Nayarit, Mexiko
 La Libertad (Venustiano Carranza), Ort im Bundesstaat Puebla, Mexiko
 La Libertad (Zacapoaxtla), Ort im Bundesstaat Puebla, Mexiko
 La Libertad (Tamaulipas), Ort im Bundesstaat Tamaulipas, Mexiko
 La Libertad (Veracruz), Ort im Bundesstaat Veracruz, Mexiko
 Municipio La Libertad (Chiapas), Verwaltungseinheit im Bundesstaat Chiapas, Mexiko

in Nicaragua:
 La Libertad (Nicaragua), in Nicaragua

in Peru:
 Region La Libertad, eine Region in Peru

auf den Philippinen:
 La Libertad (Negros Oriental), eine Stadtgemeinde in der Provinz Negros Oriental auf den Philippinen
 La Libertad (Zamboanga del Norte), eine Stadtgemeinde in der Provinz Zamboanga del Norte auf den Philippinen

La Libertad steht außerdem für:
 La Libertad (Film) einen argentinischen Film aus dem Jahr 2001
 La Libertad (Zeitung), eine Zeitung
 La Libertad (Zigarre)

Siehe auch:
 Libertad